Открытый чемпионат Ташкента 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2012 является 14-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 10 по 16 сентября 2012 года. Турнир начинал азиатскую серию соревнований, проходившую между US Open и итоговым турниром в Софии.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Моника Никулеску (№ 33 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ирина-Камелия Бегу с 3й попытки побеждает в финале турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Анна Чакветадзе уступает все шесть своих финалов турниров ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012